2 miejscowości w Polsce: 
 Strumienno – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Krosno Odrzańskie 
 Strumienno – kolonia w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Bierzwnik